Dante Alighieri (1265–1321) középkori olasz költő, filozófus
 Dante (1983) Dante Bonfim Costa Santos, brazil labdarúgó
 Dante, keresztnév
Művészet
 Dante-szimfónia, Liszt Ferenc műve
 Dante 01, Marc Caro 2008-as sci-fi filmje
 Dante, a Devil May Cry című sorozat főhőse
 Dante Könyvkiadó, a két világháború között működött könyvkiadó
Lásd még
 Dante pokla (egyértelműsítő lap)